Sitalces de Tràcia, rei odrisi de Tràcia
 Sitalces (militar), cap del cos d'infanteria lleugera tràcia al servei d'Alexandre el Gran